Champfleuri, quartier de Bourgoin-Jallieu
 Villa Champfleuri, villa de Cannes
 champfleuri quartier de la ville de Bourgoin-Jallieu classé en zus(zone urbaine sensible), 12900 habitants en 2019

Voir aussi